Le détroit d'Anian.
 Anian, un abbé du , fondateur de l’abbaye de Caunes-Minervois.

Voir aussi 
 Agnan, un personnage de fiction.